Лив Юхане Улман () е норвежка филмова и театрална актриса, режисьорка и сценаристка. Има норвежко и шведско гражданство.

Биография 
Става известна с главните си роли в поредица от филми на режисьора Ингмар Бергман – „Персона“ (1966), „Часът на вълците“ (1968), „Срамът“ (1968), „Шепот и викове“ (1972), „Сцени от един семеен живот“ (1973), „Есенна соната“ (1978). Известността ѝ се дължи също на участието ѝ във филмите на талантливия шведски режисьор Ян Труел. Играе и в театъра, включително в някои известни постановки на Хосе Куинтеро.

От началото на 1990-те години режисира няколко филма, сред които „Trolösa“ (2000) по сценарий на Ингмар Бергман.

Семейство 
Единственото ѝ дете е дъщеря ѝ Лин Улман (род. 9 август 1966 г.) от Ингмар Бергман, въпреки че никога не е била омъжена за него, за което тя пише в автобиографията си Changing, публикувана през 1977 г. Лин е доста известна писателка и журналистка. Тя е майка на две деца от два брака – момче и момиче.

На отношенията на Улман с Бергман е посветен документалният филм „Лив и Ингмар“ (2012).

Филмография

Като актриса

Като режисьорка

Източници

Външни препратки 
 
 

Носители на Златен глобус
Норвежки актьори и актриси
Норвежки режисьори
Норвежки писатели
Сценаристи
Родени в Токио